Юпенга, Юпенгиярви — озеро на территории Костомукшского городского округа Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 2,2 км², площадь водосборного бассейна — 676 км². Располагается на высоте 104,5 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно вытянуто с северо-востока на юго-запад. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Через озеро протекает река Толлойоки, впадающая в озеро Верхнее Куйто.

По центру озера расположен один относительно крупный (по масштабам водоёма) остров Шуришари.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000811102000004067.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Ливойоки
Озёра Костомукшского городского округа